El término HSM puede referirse a:

 Hardware Security Module, dispositivo criptográfico.
 High School Musical, película de Disney Channel.